Matt Slocum ist der Name von:

* Matt Slocum (Rockmusiker) (* 1972), Musiker und Songwriter des Christian Alternative Rock 
 Matt Slocum (Schlagzeuger) (* 1981), Jazz-Schlagzeuger 
 Matt Slocum, US-amerikanischer Keyboarder